Grasnick  bzw. Graßnick ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Grasnick (1939–2009), deutsche Dichterin
 Fred Grasnick (1930–1996), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Georg Grasnick (1927–2016), deutscher Journalist
 Martin Graßnick (1917–2020), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Ulrich Grasnick (* 1938), deutscher Dichter
 Walter Grasnick (* 1932), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Krassnig